Мозолевка (), село, 
Сидоренковский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321287004. Население по переписи 2001 г. составляет 68 (29/39 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Мозолевка находится в начале балки Дягтярская, в 2-х км от сёл Сидоренково и Шелудьково.

История 
 1654 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района